La parella formada per la taiwanesa Latisha Chan i el croat Ivan Dodig era la defensora del títol.

La parella formada per l'estatunidenca Desirae Krawczyk i el britànic Neal Skupski van guanyar el primer títol conjuntament, mentre que per Skupski fou el primer títol de Grand Slam, per Krawczyk era el segon títol de Grand Slam en dobles mixts consecutiu ja que havia guanyat el Roland Garros un mes abans, curiosament la seva parella al Roland Garros fou el seu rival a Wimbledon, el britànic Joe Salisbury.

Caps de sèrie 

  Kristina Mladenovic /  Nicolas Mahut (renúncia)
  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić (quarts de final)
  Demi Schuurs /  Wesley Koolhof (2a ronda)
  Nicole Melichar /  Édouard Roger-Vasselin (quarts de final)
  Bethanie Mattek-Sands /  Rajeev Ram (3a ronda)
  Latisha Chan /  Ivan Dodig (3a ronda)
  Desirae Krawczyk /  Neal Skupski (campions)
  Chan Hao-ching /  Michael Venus (2a ronda)

  Květa Peschke /  Kevin Krawietz (semifinals)
  Darija Jurak /  Raven Klaasen (3a ronda)
  Hsieh Su-wei /  Hugo Nys (renúncia)
  Alexa Guarachi /  Fabrice Martin (2a ronda)
  Hayley Carter /  Sander Gillé (3a ronda)
  Andreja Klepač /  Jean-Julien Rojer (quarts de final)
  Ena Shibahara /  Ben McLachlan (2a ronda)
  Sharon Fichman /  Marcus Daniell (renúncia)
  Zhang Shuai /  John Peers (semifinals)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre dobles mixts 

2021
Competicions tennístiques del 2021